Samuel Lee kan syfta på bland andra:

* Samuel Lee (1783–1852), brittisk orientalist och präst
 Samuel Lee (1920–2016), amerikansk simhoppare
 Samuel Phillips Lee (1812–1897), amerikansk konteramiral

Se även 
 Sammy Lee